Caretaker (custode, guardiano o bidello in lingua inglese) può indicare:

 Dall'altra parte dell'universo (Caretaker: Part 1 & 2) – episodio in due parti della prima stagione di Star Trek: Voyager
 Caretaker – gruppo musicale britannico

Pagine correlate 
 The Caretaker